Долга Вас може бити:

 Долга Вас (Лендава), насељено мјесто у општини Лендава, Република Словенија
 Долга Вас (Кочевје), насељено мјесто у општини Кочевје, Република Словенија